Arrancada — conceito em física
Prova de arrancada — prova de veículos automotores
Arrancada (Febres)
Arrancada (Pombal)

Desambiguações de topônimos